

Patronyme 

 Henri Gougaud (1936-), poète, un conteur et un chanteur français mais aussi occitan ;
 Louis Gougaud (1877-1941), moine bénédictin, historien du chrisitanisme ;
 Raymond Gougaud (1928-1996), écrivain occitan.